Julián Eduardo Palacios (4 de febrero de 1999, General Pico, provincia de La Pampa, Argentina) es un futbolista argentino. Juega en la posición de Volante en el Goias del Campeonato Brasileño de Serie A.

Trayectoria

San Lorenzo 
Debutó profesionalmente el 21 de noviembre de 2019 en el empate a dos goles frente a Atlético Tucumán, ingresando a los 76 minutos por su compañero Marcelo Yacaré Herrera y siendo dirigido por Diego Monarriz.

Convirtió su primer gol profesional frente a Vélez Sarsfield el 9 de febrero de 2020 en un triunfo para San Lorenzo por 1-0.

Estadísticas 
 Actualizado hasta el 26 de octubre de 2022.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Soccerway
 Ficha oficial de Julián Palacios en sanlorenzo.com.ar
 Ficha en Transfermarkt

Piquenses
Futbolistas de la provincia de La Pampa
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futbolistas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futbolistas del Club Atlético Banfield